

Patronyme 

 Aaron Kim Johnston, un producteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Abigail Johnston (née en 1989), plongeuse américaine ;
  ;
 Albert Sidney Johnston (1803-1862), général américain ;
 Alexander Keith Johnston (1804-1871), cartographe écossais ;
 Allan Johnston (1973-) footballeur écossais ;
 , publicitaire australien ;
  ;
  ;
  ;
 Bill Johnston (1894-1946), un joueur américain de tennis ;
 Bob Johnston (1932-2015), producteur de disques américain ;
 Brendan Johnston (né en 1991), coureur cycliste australien ;
 Calum Johnston (né en 1998), coureur cycliste britannique ;
 Census Johnston (né en 1981), un joueur samoan de rugby à XV ;
 Clarence Johnston (1859-1936), architecte américain ;
 Clint Johnston (1915-1975), scénariste américain ;
 Daniel Johnston (1961-2019), auteur-compositeur-interprète américain ;
  ;
  ;
 E. K. Johnston, écrivain canadien de science-fiction et de fantasy ;
 Eddie Johnston (1935-), un joueur puis entraineur canadien de hockey sur glace ;
 Edward Johnston (1872-1944), calligraphe et créateur de caractères britannique d'origine uruguayenne ;
 George Johnston (ou Georg Johnston) (1797-1855), médecin et zoologiste britannique spécialiste en biologie marine ;
 George H. Johnston (1912-1970), écrivain australien ;
  ;
  ;
 Jamie Johnston (1989-), acteur (de télévision, principalement) canadien ;
 Jan Johnston (1965-), une chanteuse britannique ;
 Jennifer Johnston (1930-), femme de lettres irlandaise ;
 Joe Johnston (1950-), un réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Joey Johnston (1949-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 John Dennis Johnston (1945-), acteur américain ;
 John Johnston (1818-1889), avocat et un politicien américain ;
 John Kenneth Johnston (1865-1945), homme politique provincial canadien ;
 Joseph E. Johnston (1807-1891), un général américain ;
 Joseph F. Johnston (1843-1913), un homme politique démocrate américain ;
 Kristen Johnston (1967-), une actrice américaine ;
 Larry Johnston (1943- ), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lorimer Johnston (1858-1941), un réalisateur, acteur et scénariste américain ;
  ;
 Mo Johnston (1963-), un joueur puis entraineur écossais de football ;
 Nathaniel Johnston (1836-1914), négociant bordelais, propriétaire de vignobles et homme politique français ;
 Ollie Johnston (1912-2008), parfois Olly, un dessinateur et animateur américain, pionnier de l'animation ;
 Phil Johnston (1971-), acteur, réalisateur, monteur, producteur et scénariste américain ;
 Philip Johnston (1892-1978), un militaire américain ;
 Rebecca Johnston (1989-), une joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Rita Johnston (1935-), une femme politique canadienne ;
 Robin Knox-Johnston (1939-), un navigateur anglais ;
  ;
 Ron Johnston (1941-2020), un géographe britannique ;
 Ryan Johnston (1992-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Samuel Johnston (1733-1816), un avocat et homme politique américain ;
 Thomas Brumby Johnston (1814-1897), géographe, cartographe et photographe écossais ;
  ;
 Tony Johnston (1960-), un scénariste, producteur, acteur et réalisateur britannique ;
 Trent Johnston (né en 1974), joueur de cricket australo-irlandais ;
 Velda Johnston (1911-1997), auteur américain de roman policier ;
 William Johnston (1802-1888), graveur, cartographe et homme politique écossais ;
 William Johnston (1924-2010), écrivain américain, auteur de roman policier et de novélisation ;
 Willie Johnston (1946-), joueur de football écossais ;
 W. Ray Johnston (1892-1966), producteur de cinéma américain.

Toponyme

 
 Johnston, une paroisse du comté de Queens, située au sud du Nouveau-Brunswick ;

 
  ;
 atoll Johnston, un atoll du Pacifique Nord situé à 1328 km d'Honolulu dans l'archipel d'Hawaï ;
 Johnston City, une municipalité américaine du Comté de Williamson dans l'Illinois ;
 Johnston, une ville située dans le Comté d'Edgefield (Caroline du Sud) ;
 Johnston , une ville située dans le comté de Polk (Iowa) ;
 Johnston , une ville située dans le Comté de Providence (Rhode Island) ;

 
 Johnston, ville et communauté ;

Animaux 
 Crocodile de Johnston, un crocodile de petite taille qui se rencontre dans le nord de l'Australie
 Genette de Johnston, une genette qui se rencontre en Afrique (Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée et Libéria)

Typographie 
 Johnston, une police d'écriture

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme écossais